Villars est un toponyme roman et un patronyme issu du latin médiéval villare, et variante régionale des toponymes Viller, ,  et .

Villars est aussi un appelatif toponymique germanique :
 du vieux haut allemand wīlāri qui signifie village,
 apparenté au moyen haut allemand wīler qui veut dire petit village.
Par exemple, Villars-les-Moines (une commune suisse du canton de Berne) est appelée Münchenwiler en allemand

Patronyme 

 La Maison de Villars, famille noble française, dont :
 , un diplomate et trois prélats ;
 Claude Louis Hector duc de Villars (1653-1734), l'un des généraux les plus brillants des règnes de Louis XIV et de Louis XV ;
 Honoré-Armand duc de Villars (1702-1770), membre de l'Académie française, fils et successeur du précédent à l'académie.

 Famille de Villars, famille seigneuriale de la Dombes (département de l'Ain) qui se font dans la Maison de Thoire-Villars, dont certains membres portent uniquement le patronyme de Villars, dont
 Louis de Villars (†1308), archevêque de Lyon ;
 Henri de Villars (†1354), neveu du précédent, archevêque de Lyon ;
 Louis de Villars (†1377), frère du précédent, évêque de Valence et de Die ;
 Humbert de Villars († v.1400), comte de Genève ;
 Odon de Villars (1354-1414), dit aussi Eudes de Villars, oncle et héritier du précédent, comte de Genève ;

 Anne-Claude Villars (1945-), violoniste
 Dominique Villars (1745-1814), botaniste dauphinois
 Henriette-Adélaïde de Villars dite Mademoiselle Beaumesnil (1748-1813), chanteuse d'opéra et compositrice française
 Isabelle Villars (1920-1998), actrice et auteure de pièces radiophoniques suisse
 Meg Villars (1885-1960), actrice, chanteuse, écrivain et metteuse en scène française 
 Paul Rabiers du Villars (1837-1898), député français

Toponymes 
Toponyme dérivé du bas latin villare, désignant un « hameau »



Communes 
 Villars, commune française de la Dordogne, dont :
 Grotte de Villars
 Villars, commune française d'Eure-et-Loir
 Villars, commune française de la Loire
 voir aussi : Élections à Villars
 Villars, commune française de Vaucluse

Noms composés 

 La Chapelle-Villars, commune française de la Loire
 Le Villars, commune française de Saône-et-Loire
 Magnac-Lavalette-Villars, commune française de la Charente
 Villars-Colmars, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
 Villars-en-Azois, commune française de la Haute-Marne
 Villars-en-Pons, commune française de la Charente-Maritime
 Villars-et-Villenotte, commune française de la Côte-d'Or
 Villars-Fontaine, commune française de la Côte-d'Or
 Villars-le-Pautel, commune française de la Haute-Saône
 Villars-le-Sec, commune française du Territoire de Belfort
 Villars-lès-Blamont, commune française du Doubs
 Villars-les-Bois, commune française de la Charente-Maritime
 Villars-les-Dombes, commune française de l'Ain
 Villars-Saint-Georges, commune française du Doubs
 Villars-Santenoge, commune française de la Haute-Marne
 Villars-sous-Dampjoux, commune française du Doubs
 Villars-sous-Écot, commune française du Doubs
 Villars-sur-Var, commune française des Alpes-Maritimes

Anciennes communes 
 Villars, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Magnac-Lavalette-Villars
 Villars-Brandis, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée à Castellane
 Villars-Saint-Marcellin, ancienne commune française de la Haute-Marne, intégrée à Bourbonne-les-Bains depuis 1972

Voies 
 Avenue de Villars, avenue parisienne du  arrondissement nommée en hommage au duc et maréchal de France Claude Louis Hector de Villars
Rue de Villars, à Versailles dans le quartier de Porchefontaine, nommée en hommage au duc et maréchal de France Claude Louis Hector de Villars
Rue de Villars, à Moulins, nommée en hommage au précédent dans sa ville d'origine
Rue de Villars, à Denain, nommée en hommage au précédent dans le lieu d'une de ses victoires majeures (1712)



Communes 
 Bougy-Villars, commune suisse du canton de Vaud
 Lussery-Villars, commune suisse du canton de Vaud
 Villars-Épeney, commune suisse du canton de Vaud
 Villars-le-Comte, commune suisse du canton de Vaud
 Villars-le-Terroir, commune suisse du canton de Vaud
 Villars-les-Moines, commune suisse du canton de Berne
 Villars-Sainte-Croix, commune suisse du canton de Vaud
 Villars-sous-Yens, commune suisse du canton de Vaud
 Villars-sur-Glâne, commune suisse du canton de Fribourg

Localités 
 Villars-Bozon, localité de la commune suisse de L'Isle
 Villars-Bramard, localité de la commune suisse de Valbroye
 Villars-Burquin, localité de la commune suisse de Tévenon
 Villars-d'Avry, localité de la commune suisse de Pont-en-Ogoz
 Villars-le-Grand, localité de la commune suisse de Vully-les-Lacs
 Villars-Lussery, localité de la commune suisse de Lussery-Villars
 Villars-Mendraz, localité de la commune suisse de Jorat-Menthue
 Villars-sous-Champvent, localité de la commune suisse de Champvent
 Villars-sous-Mont, localité de la commune suisse de Bas-Intyamon
 Villars-sur-Fontenais, localité de la commune suisse de Fontenais
 Villars-sur-Ollon, localité de la commune suisse d'Ollon
 Villars-Tiercelin, localité de la commune suisse de Jorat-Menthue

Autres 
Duc de Villars, titre ducal français  et s ;
Gauthier-Villars, ancienne maison d’édition française ;
Grotte de Villars, grotte de la commune de Villars, en Dordogne ;
HC Villars, club de hockey sur glace suisse de Villars-sur-Ollon ;
Hôtel de Villars ou grand hôtel de Villars, hôtel particulier, actuelle mairie du  arrondissement de Paris ;
Maison des Sires de Villars (v. ), hôtel particulier situé à Trévoux (Ain) ;
Motte castrale de Villars (v. ), centre d'une seigneurie, puis d'une baronnie, d'un comté et enfin d'un marquisat de la Dombes (Ain) ;
Petit hôtel de Villars, hôtel particulier, ancienne dépendance du grand hôtel de Villars (Paris,  arrondissement) ;
 Seigneurie de Villars, ancienne seigneurie médiévale de la Dombes (Ain) ;
 Villars Basket, club suisse de basket-ball basé dans la commune de Villars-sur-Glâne ;
 Villars Maître Chocolatier (fondée en 1901), chocolaterie suisse de Fribourg ;

Homophones 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France